Miejscowości w USA:
 Smackover – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Union
Gminy w USA:
 Smackover (ang. Smackover Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Ouachita
 Smackover (ang. Smackover Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Union